

Persone 
 Rafael Bolívar Coronado – giornalista e poeta venezuelano
 Simón Bolívar – generale, patriota e rivoluzionario venezuelano

Geografia

Argentina
 Partido di Bolívar – divisione della Provincia di Buenos Aires

Bolivia
 Provincia di Bolívar – provincia del dipartimento di Cochabamba
 Bolívar – capoluogo dell'omonima provincia

Colombia
 Dipartimento di Bolívar – uno dei trentadue dipartimenti della Colombia
 Bolívar – comune del dipartimento di Cauca
 Bolívar – comune del dipartimento di Santander
 Bolívar – comune del dipartimento di Valle del Cauca
 Ciudad Bolívar – comune del dipartimento di Antioquia
 Pico Simón Bolívar – assieme al Pico Cristóbal Colón è il punto più alto della Colombia (5.775 m)

Costa Rica
 Bolívar – distretto nel cantone di Grecia

Ecuador
 Bolívar – capoluogo del cantone di Bolívar, provincia del Carchi
 Cantone di Bolívar – cantone della provincia del Carchi
 Cantone di Bolívar – cantone della provincia di Manabí
 Provincia di Bolívar – provincia dell'Ecuador

El Salvador
 Bolívar – comune di El Salvador

Italia
 Bolivar – stazione della linea M4 della metropolitana di Milano

Perù
 Provincia di Bolívar – provincia del Perù
 Distretto di Bolívar – distretto del Perù nella regione di Cajamarca
 Distretto di Bolívar – distretto del Perù nella regione di La Libertad
 Bolívar – città della regione di La Libertad e capoluogo della provincia omonima

Spagna
 Bolívar o Bolíbar (Bolibar con moderna grafia basca) – piccolo villaggio della Biscaglia, da cui provenivano gli antenati di Simón Bolívar, e che è origine del suo cognome

Stati Uniti
 Bolivar – città della contea di Polk, Missouri
 Bolivar – città della contea di Allegany, New York
 Bolivar – villaggio della Contea di Tuscarawas, Ohio
 Bolivar – borough della contea di Westmoreland, Pennsylvania
 Bolivar – città della contea di Hardeman, Tennessee
 Bolivar – città della contea di Jefferson, Virginia Occidentale

Venezuela
 Stato di Bolívar – uno dei 23 stati del Venezuela
 Bolívar – comune nell'Aragua
 Bolívar – comune nell'Anzoátegui
 Bolívar – comune nel Barinas
 Bolívar – comune nel Monagas
 Bolívar – comune nel Sucre
 Bolívar – comune nel Táchira
 Bolívar – comune nel Trujillo
 Bolívar – comune nel Yaracuy
 Pico Bolívar – il punto più alto del Venezuela (5.007 m)
 Cerro Bolívar – miniera di ferro nel Venezuela meridionale (802 m)
 Ciudad Bolívar – una città del Venezuela meridionale

Altro 
 Bolívar – valuta del Venezuela
 Bolivar – personaggio dei fumetti di Walt Disney
 Club Bolívar – squadra di calcio di La Paz
 Bolivar Liqueur – un liquore al caffè fatto in Canada
 Bolívar – marca di sigari cubani
 Bolivar – opera di Darius Milhaud
 Bolivar – stazione sulla linea 7bis della Metropolitana di Parigi